Кампора (итал. Campora, исп. Cámpora) — многозначный термин.

 Кампора — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Салерно.
 Кампора, Даниель Уго (род. 1957) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1986). 
 Кампора, Эктор Хосе (1909—1980) — аргентинский политический деятель лево-перонистского толка.

См. также 
 Кампора-Сан-Джованни — сельский округ, порт и часть коммуны Амантея провинции Козенца, Италия.